Paiva Couceiro steht für:

 Henrique Mitchell de Paiva Couceiro
 Artur de Paiva